Цей список є списком видів павуків (Araneae), спостережених на території Польщі. У фауні Польщі спостерігалося понад 800 видів павуків з 37 родин.

Підряд Мигаломорфні (Mygalomorphae)

Родина Павуки-землекопи (Atypidae) 

 Atypus affinis Eichwald, 1830
 Atypus muralis Bertkau, 1890
 Atypus piceus (Sulzer, 1776)

Підряд Аранеоморфні (Araneomorphae)

Родина Scytodidae 

 Scytodes thoracica (Latreille, 1802)

Родина Павуки-косарі (Pholcidae) 

 Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)
 Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)
 Psilochorus simoni (Berland, 1911)

Родина Segestriidae 

 Segestria bavarica C.L. Koch, 1843
 Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)

Родина Трубкові павуки (Dysderidae) 

 Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882)
 Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)
 Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)
 Harpactea lepida (C.L. Koch, 1839)
 Harpactea rubicunda (C.L. Koch, 1839)

Родина Оонопіди (Oonopidae) 
 Oonops domesticus Dalmas, 1916
 Oonops pulcher Templeton, 1835

Родина Mimetidae 

 Ero aphana (Walckenaer, 1802)
 Ero cambridgei Kulczyński, 1911
 Ero furcata (Villers, 1789)
 Ero tuberculata (De Geer, 1778)

Родина Ерезіди (Eresidae) 

 Eresus kollari (Rossi, 1846) — ерезус чорний

Родина Улоборіди (Uloboridae) 

 Hyptiotes paradoxus (C.L. Koch, 1834)
 Uloborus plumipes Lucas, 1846

Родина Nesticidae 
 Nesticus cellulanus (Clerck, 1758)

Родина Павуки-тенетники (Theridiidae) 

 Achaearanea lunata (Clerck, 1758)
 Achaearanea ohlerti (Thorell, 1870)
 Achaearanea riparia (Blackwall, 1834)
 Achaearanea simulans (Thorell, 1875)
 Achaearanea tabulata Levi, 1980
 Achaearanea tepidariorum (C.L. Koch, 1841)
 Anelosimus pulchellus (Walckenaer, 1802)
 Anelosimus vittatus (C.L. Koch, 1836)
 Crustulina guttata (Wider, 1834)
 Crustulina sticta (O.P.-Cambridge, 1861)
 Dipoena braccata (C.L. Koch, 1841)
 Dipoena coracina (C.L. Koch, 1841)
 Dipoena erythropus (Simon, 1881)
 Dipoena inornata (O.P.-Cambridge, 1861)
 Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1837)
 Dipoena nigroreticulata (Simon, 1879)
 Dipoena prona (Menge, 1868)
 Dipoena torva (Thorell, 1875)
 Enoplognatha caricis (Fickert, 1876)
 Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982
 Enoplognatha mordax (Thorell, 1875)
 Enoplognatha oelandica (Thorell, 1875)
 Enoplognatha ovata (Clerck, 1758)
 Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)
 Episinus angulatus (Blackwall, 1836)
 Episinus truncatus Latreille, 1809
 Euryopis flavomaculata (C.L. Koch, 1836)
 Euryopis laeta (Westring, 1861)
 Euryopis saukea Levi, 1951
 Keijia tincta (Walckenaer, 1802)
 Lasaeola tristis (Hahn, 1833)
 Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1758)
 Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)
 Pholcomma gibbum (Westring, 1851)
 Robertus arundineti (O.P.-Cambridge, 1871)
 Robertus insignis O.P.Cambridge, 1907
 Robertus lividus (Blackwall, 1836)
 Robertus neglectus (O.P.-Cambridge, 1871)
 Robertus scoticus Jackson, 1914
 Robertus truncorum (L. Koch, 1872)
 Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944
 Rugathodes bellicosus (Simon, 1873)
 Rugathodes instabilis (O.P.-Cambridge, 1871)
 Simitidion simile (C.L. Koch, 1836)
 Steatoda albomaculata (De Geer, 1778)
 Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)
 Steatoda castanea (Clerck, 1758)
 Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838)
 Steatoda phalerata (Panzer, 1801)
 Theonoe minutissima (O.P.-Cambridge, 1879)
 Theridion betteni Wiehle, 1960
 Theridion blackwalli O.P.Cambridge, 1871
 Theridion conigerum (Simon, 1914)
 Theridion familiare O.P.Cambridge, 1871
 Theridion impressum L. Koch, 1881
 Theridion melanurum Hahn, 1831
 Theridion mystaceum L. Koch, 1870
 Theridion nigrovariegatum Simon, 1873
 Theridion palmgreni Marusik & Cellarius, 1986
 Theridion pictum (Walckenaer, 1802)
 Theridion pinastri L. Koch, 1872
 Theridion sisyphium (Clerck, 1758)
 Theridion uhligi Martin, 1974
 Theridion varians Hahn, 1833

Родина Theridiosomatidae 
 Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877)

Родина Мисменові (Mysmenidae) 
 Mysmenella jobi (Kraus, 1967)
 Trogloneta granulum Simon, 1922

Родина Балдахінні павуки (Linyphiidae) 

 Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)
 Abiskoa abiskoensis (Holm, 1945)
 Acartauchenius scurrilis (O.P.-Cambridge, 1872)
 Agnyphantes expunctus (O.P.-Cambridge, 1875)
 Agyneta arietans (O.P.-Cambridge, 1872)
 Agyneta cauta (O.P.-Cambridge, 1902)
 Agyneta conigera (O.P.-Cambridge, 1863)
 Agyneta decora (O.P.-Cambridge, 1871)
 Agyneta ramosa Jackson, 1914
 Agyneta subtilis (O.P.-Cambridge, 1863)
 Allomengea scopigera (Grube, 1859)
 Allomengea vidua (L. Koch, 1879)
 Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851)
 Anguliphantes monticola (Kulczyński, 1882)
 Anguliphantes tripartitus (Miller & Svaton 1978)
 Aphileta misera (O.P.-Cambridge, 1882)
 Araeoncus crassiceps (Westring, 1861)
 Araeoncus humilis (Blackwall, 1841)
 Asthenargus helveticus Schenkel, 1936
 Asthenargus paganus (Simon, 1884)
 Baryphyma gowerense (Locket, 1968)
 Baryphyma pratense (Blackwall, 1861)
 Baryphyma trifrons (O.P.-Cambridge, 1863)
 Bathyphantes approximatus (O.P.-Cambridge, 1871)
 Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879)
 Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)
 Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851)
 Bathyphantes parvulus (Westring, 1851)
 Bathyphantes setiger F.P.-Cambridge, 1894
 Bathyphantes similis Kulczyński, 1894
 Bolephthyphantes index (Thorell, 1856)
 Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833)
 Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833)
 Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927)
 Caviphantes saxetorum (Hull, 1916)
 Centromerita bicolor (Blackwall, 1833)
 Centromerita concinna (Thorell, 1875)
 Centromerus arcanus (O.P.-Cambridge, 1873)
 Centromerus brevivulvatus Dahl, 1912
 Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872)
 Centromerus incilium (L. Koch, 1881)
 Centromerus levitarsis (Simon, 1884)
 Centromerus pabulator (O.P.-Cambridge, 1875)
 Centromerus persimilis (O.P.-Cambridge, 1912)
 Centromerus prudens (O.P.-Cambridge, 1873)
 Centromerus sellarius (Simon, 1884)
 Centromerus semiater (L. Koch, 1879)
 Centromerus serratus (O.P.-Cambridge, 1875)
 Centromerus silvicola (Kulczyński, 1894)
 Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)
 Ceraticelus bulbosus (Emerton, 1882)
 Ceratinella brevipes (Westring, 1851)
 Ceratinella brevis (Wider, 1834)
 Ceratinella maior Kulczyński, 1894
 Ceratinella scabrosa (O.P.-Cambridge, 1871)
 Ceratinella wideri (Thorell, 1871)
 Cinetata gradata (Simon, 1881)
 Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834)
 Collinsia distincta (Simon, 1884)
 Collinsia inerrans (O.P.-Cambridge, 1885)
 Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834)
 Dicymbium nigrum brevisetosum Locket, 1962
 Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836)
 Diplocentria bidentata (Emerton, 1882)
 Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833)
 Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955
 Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869)
 Diplocephalus latifrons (O.P.-Cambridge, 1863)
 Diplocephalus permixtus (O.P.-Cambridge, 1871)
 Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841)
 Diplocephalus protuberans (O.P.-Cambridge, 1875)
 Diplostyla concolor (Wider, 1834)
 Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841)
 Dismodicus elevatus (C.L. Koch, 1838)
 Donacochara speciosa (Thorell, 1875)
 Drapetisca socialis (Sundevall, 1832) — * Drepanotylus uncatus (O.P.-Cambridge, 1873)
 Entelecara acuminata (Wider, 1834)
 Entelecara congenera (O.P.-Cambridge, 1879)
 Entelecara errata O.P.Cambridge, 1913
 Entelecara erythropus (Westring, 1851)
 Entelecara flavipes (Blackwall, 1834)
 Entelecara media Kulczyński, 1887
 Entelecara omissa O.P.Cambridge, 1902
 Erigone arctica maritima Kulczyński, 1902
 Erigone atra Blackwall, 1833 — plądrak czarny
 Erigone dentigera O.P.Cambridge, 1874
 Erigone dentipalpis (Wider, 1834)
 Erigone longipalpis (Sundevall, 1829)
 Erigone tirolensis L. Koch, 1872
 Erigonella hiemalis (Blackwall, 1833)
 Erigonella ignobilis (O.P.-Cambridge, 1871)
 Erigonella subelevata (L. Koch, 1869)
 Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872)
 Evansia merens O.P.Cambridge, 1900
 Floronia bucculenta (Clerck, 1758)
 Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907)
 Frontinellina frutetorum (C.L. Koch, 1834)
 Glyphesis cottonae (La Touche, 1944)
 Glyphesis servulus (Simon, 1881)
 Gnathonarium dentatum (Wider, 1834)
 Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869)
 Gonatium rubellum (Blackwall, 1841)
 Gonatium rubens (Blackwall, 1833)
 Gongylidiellum latebricola (O.P.-Cambridge, 1871)
 Gongylidiellum murcidum Simon, 1884
 Gongylidiellum vivum (O.P.-Cambridge, 1875)
 Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758)
 Helophora insignis (Blackwall, 1841)
 Hilaira excisa (O.P.-Cambridge, 1871)
 Hilaira frigida (Thorell, 1872)
 Hilaira nubigena Hull, 1911
 Hilaira tatrica Kulczyński, 1915
 Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1829)
 Hylyphantes nigritus (Simon, 1881)
 Hypomma bituberculatum (Wider, 1834)
 Hypomma cornutum (Blackwall, 1833)
 Hypomma fulvum (Bösenberg, 1903)
 Hypselistes jacksoni (O.P.-Cambridge, 1902)
 Hypsocephalus dahli (Lessert, 1909)
 Improphantes complicatus (Emerton, 1882)
 Improphantes decolor (Westring, 1861)
 Improphantes nitidus (Thorell, 1875)
 Incestophantes annulatus (Kulczyński, 1882)
 Incestophantes crucifer (Menge, 1866)
 Jacksonella falconeri (Jackson, 1908)
 Kaestneria dorsalis (Wider, 1834)
 Kaestneria pullata (O.P.-Cambridge, 1863)
 Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882)
 Kratochviliella bicapitata Miller, 1938
 Labulla thoracica (Wider, 1834)
 Lasiargus hirsutus (Menge, 1869)
 Lepthyphantes keyserlingi (Ausserer, 1867)
 Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865)
 Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833)
 Lepthyphantes nodifer (Simon 1884)
 Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851)
 Leptothrix hardyi (Blackwall, 1850)
 Lessertia dentichelis (Simon, 1884)
 Linyphia hortensis Sundevall, 1829
 Linyphia triangularis (Clerck, 1758)
 Lophomma punctatum (Blackwall, 1841)
 Macrargus carpenteri (O.P.-Cambridge, 1894)
 Macrargus rufus (Wider, 1834)
 Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882)
 Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875)
 Maro minutus O.P.Cambridge, 1906
 Maro sublestus Falconer, 1915
 Maso gallicus Simon, 1884
 Maso sundevalli (Westring, 1851)
 Mecopisthes silus (O.P.-Cambridge, 1872)
 Mecynargus foveatus (Dahl, 1912)
 Mecynargus longus (Kulczyński, 1882)
 Mecynargus morulus (O.P.-Cambridge, 1873)
 Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1829)
 Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997
 Meioneta affinis (Kulczyński, 1898)
 Meioneta equestris (L. Koch, 1881)
 Meioneta fuscipalpis (C.L. Koch, 1836)
 Meioneta gulosa (L. Koch, 1869)
 Meioneta innotabilis (O.P.-Cambridge, 1863)
 Meioneta mossica Schikora, 1993
 Meioneta rurestris (C.L. Koch, 1836)
 Meioneta saxatilis (Blackwall, 1844)
 Meioneta mollis (O.P.-Cambridge, 1871)
 Metapanamomops kaestneri (Wiehle, 1961)
 Metopobactrus prominulus (O.P.-Cambridge, 1872)
 Micrargus apertus (O.P.-Cambridge, 1870)
 Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854)
 Micrargus subaequalis (Westring, 1851)
 Microctenonyx subitaneus (O.P.-Cambridge, 1875)
 Microlinyphia impigra (O.P.-Cambridge, 1906)
 Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1829)
 Microneta viaria (Blackwall, 1841)
 Midia midas (Simon, 1884)
 Minicia marginella (Wider, 1834)
 Minyriolus pusillus (Wider, 1834)
 Mioxena blanda (Simon, 1884)
 Moebelia penicillata (Westring, 1851)
 Mughiphantes mughi (Fickert, 1875)
 Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1882)
 Mughiphantes varians (Kulczyński, 1882)
 Neriene clathrata (Sundevall, 1829)
 Neriene emphana (Walckenaer, 1842)
 Neriene furtiva (O.P.-Cambridge, 1871)
 Neriene montana (Clerck, 1758)
 Neriene peltata (Wider, 1834)
 Neriene radiata (Walckenaer, 1842)
 Notioscopus sarcinatus (O.P.-Cambridge, 1872)
 Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841)
 Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853)
 Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)
 Oedothorax fuscus (Blackwall, 1841)
 Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882)
 Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841)
 Oedothorax retusus (Westring, 1851)
 Oreonetides glacialis (L. Koch, 1872)
 Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872)
 Oryphantes angulatus (O.P.-Cambridge, 1881)
 Ostearius melanopygius (O.P.-Cambridge, 1879)
 Palliduphantes alutacius (Simon, 1884)
 Palliduphantes insignis (O.P.-Cambridge, 1913)
 Palliduphantes milleri (Staręga, 1972)
 Palliduphantes pallidus (O.P.-Cambridge, 1871)
 Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915)
 Panamomops mengei Simon, 1926
 Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841)
 Pelecopsis elongata (Wider, 1834)
 Pelecopsis mengei (Simon, 1884)
 Pelecopsis parallela (Wider, 1834)
 Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872)
 Peponocranium ludicrum (O.P.-Cambridge, 1861)
 Peponocranium orbiculatum (O.P.-Cambridge, 1882)
 Peponocranium praeceps Miller, 1943
 Pityohyphantes phrygianus (C.L. Koch, 1836)
 Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894)
 Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953
 Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)
 Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841)
 Porrhomma campbelli F.P.-Cambridge, 1894
 Porrhomma convexum (Westring, 1861)
 Porrhomma egeria Simon, 1884
 Porrhomma errans (Blackwall, 1841)
 Porrhomma hebescens (L. Koch, 1879)
 Porrhomma microphthalmum (O.P.-Cambridge, 1871)
 Porrhomma oblitum (O.P.-Cambridge, 1871)
 Porrhomma pallidum Jackson, 1913
 Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834)
 Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872)
 Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966
 Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841)
 Saaristoa firma (O.P.-Cambridge, 1905)
 Saloca diceros (O.P.-Cambridge, 1871)
 Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939
 Satilatlas britteni (Jackson, 1913)
 Sauron rayi (Simon, 1881)
 Savignya frontata Blackwall, 1833
 Scotargus pilosus Simon, 1913
 Scotinotylus antennatus (O.P.-Cambridge, 1875)
 Semljicola faustus (O.P.-Cambridge, 1900)
 Silometopus acutus Holm, 1977
 Silometopus elegans (O.P.-Cambridge, 1872)
 Silometopus incurvatus (O.P.-Cambridge, 1873)
 Silometopus reussi (Thorell, 1871)
 Sintula corniger (Blackwall, 1856)
 Sisicus apertus (Holm, 1939)
 Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)
 Styloctetor romanus (O.P.-Cambridge, 1872)
 Styloctetor stativus (Simon, 1881)
 Syedra gracilis (Menge, 1869)
 Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882)
 Tallusia experta (O.P.-Cambridge, 1871)
 Tapinocyba affinis (Lessert, 1907)
 Tapinocyba biscissa (O.P.-Cambridge, 1872)
 Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869)
 Tapinocyba pallens (O.P.-Cambridge, 1872)
 Tapinocyba praecox (O.P.-Cambridge, 1873)
 Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869)
 Tapinopa longidens (Wider, 1834)
 Taranucnus bihari Fage, 1931
 Taranucnus setosus (O.P.-Cambridge, 1863)
 Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853)
 Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866)
 Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)
 Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887)
 Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834)
 Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)
 Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890)
 Thyreosthenius biovatus (O.P.-Cambridge, 1875)
 Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851)
 Tiso vagans (Blackwall, 1834)
 Tmeticus affinis (Blackwall, 1855)
 Trematocephalus cristatus (Wider, 1834)
 Trichoncus affinis Kulczyński, 1894
 Trichoncus vasconicus Denis, 1944
 Trichopterna cito (O.P.-Cambridge, 1872)
 Trichopterna thorelli (Westring, 1861)
 Troxochrus nasutus Schenkel, 1925
 Troxochrus scabriculus (Westring, 1851)
 Typhochrestus digitatus (O.P.-Cambridge, 1872)
 Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833
 Walckenaeria alticeps (Denis, 1952)
 Walckenaeria antica (Wider, 1834)
 Walckenaeria atrotibialis (O.P.-Cambridge, 1878)
 Walckenaeria capito (Westring, 1861)
 Walckenaeria corniculans (O.P.-Cambridge, 1875)
 Walckenaeria cucullata (C.L. Koch, 1836)
 Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833
 Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)
 Walckenaeria furcillata (Menge, 1869)
 Walckenaeria kochi (O.P.-Cambridge, 1872)
 Walckenaeria mitrata (Menge, 1868)
 Walckenaeria monoceros (Wider, 1834)
 Walckenaeria nodosa O.P.Cambridge, 1873
 Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851)
 Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836
 Walckenaeria suspecta (Kulczyński, 1882)
 Walckenaeria unicornis O.P.Cambridge, 1861
 Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853)
 Zornella cultrigera (L. Koch, 1879)

Родина В'язальники (Tetragnathidae) 

 Meta menardi (Latreille, 1804)
 Metellina mengei (Blackwall, 1869)
 Metellina merianae (Scopoli, 1763)
 Metellina segmentata (Clerck, 1758)
 Pachygnatha clercki Sundevall, 1823
 Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830
 Pachygnatha listeri Sundevall, 1830
 Tetragnatha dearmata Thorell, 1873
 Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)
 Tetragnatha montana Simon, 1874
 Tetragnatha nigrita Lendl, 1886
 Tetragnatha obtusa C.L. Koch, 1837
 Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870
 Tetragnatha reimoseri (Rosca, 1939)
 Tetragnatha striata L. Koch, 1862

Родина Павуки-колопряди (Araneidae) 

 Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)
 Agalenatea redii (Scopoli, 1763)
 Araneus alsine (Walckenaer, 1802)
 Araneus angulatus Clerck, 1758
 Araneus diadematus Clerck, 1758 — хрестовик звичайний
 Araneus marmoreus Clerck, 1758
 Araneus nordmanni (Thorell, 1870)
 Araneus quadratus Clerck, 1758
 Araneus saevus (L. Koch, 1872)
 Araneus sturmi (Hahn, 1831)
 Araneus triguttatus (Fabricius, 1775)
 Araniella alpica (L. Koch, 1869)
 Araniella cucurbitina (Clerck, 1758)
 Araniella displicata (Hentz, 1847)
 Araniella inconspicua (Simon, 1874)
 Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905)
 Araniella proxima (Kulczyński, 1885)
 Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) — аргіопа тигрова
 Cercidia prominens (Westring, 1851)
 Cyclosa conica (Pallas, 1772)
 Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802)
 Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)
 Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802)
 Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870)
 Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835)
 Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)
 Hypsosinga heri (Hahn, 1831)
 Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1832)
 Hypsosinga sanguinea (C.L. Koch, 1844)
 Larinia bonneti Spassky, 1939
 Larinia jeskovi Marusik, 1986
 Larinioides cornutus (Clerck, 1758)
 Larinioides ixobolus (Thorell, 1873)
 Larinioides patagiatus (Clerck, 1758)
 Larinioides sclopetarius (Clerck, 1758)
 Larinioides suspicax (O.P.-Cambridge, 1876)
 Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
 Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)
 Nuctenea silvicultrix (C.L. Koch, 1835)
 Nuctenea umbratica (Clerck, 1758)
 Singa hamata (Clerck, 1758)
 Singa nitidula C.L. Koch, 1844
 Zilla diodia (Walckenaer, 1802)
 Zygiella atrica (C.L. Koch, 1845)
 Zygiella montana (C.L. Koch, 1834)
 Zygiella stroemi (Thorell, 1870)
 Zygiella x-notata (Clerck, 1758)

Родина Павуки-вовки (Lycosidae) 

 Acantholycosa lignaria (Clerck, 1758)
 Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875)
 Alopecosa accentuata (Latreille, 1817)
 Alopecosa aculeata (Clerck, 1758)
 Alopecosa cuneata (Clerck, 1758)
 Alopecosa cursor (Hahn, 1831)
 Alopecosa fabrilis (Clerck, 1758)
 Alopecosa inquilina (Clerck, 1758)
 Alopecosa mariae (Dahl, 1908)
 Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856)
 Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1758)
 Alopecosa schmidti (Hahn, 1835)
 Alopecosa solitaria (Herman, 1876)
 Alopecosa striatipes (C.L. Koch, 1837)
 Alopecosa taeniata (C.L. Koch, 1835)
 Alopecosa trabalis (Clerck, 1758)
 Arctosa alpigena (Doleschal, 1852)
 Arctosa cinerea (Fabricius, 1777)
 Arctosa figurata (Simon, 1876)
 Arctosa leopardus (Sundevall, 1833)
 Arctosa lutetiana (Simon, 1876)
 Arctosa maculata (Hahn, 1822)
 Arctosa perita (Latreille, 1799)
 Arctosa stigmosa (Thorell, 1875)
 Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)
 Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)
 Pardosa agrestis (Westring, 1861)
 Pardosa agricola (Thorell, 1856)
 Pardosa albatula (Roewer, 1951)
 Pardosa amentata (Clerck, 1758)
 Pardosa bifasciata (C.L. Koch, 1834)
 Pardosa evelinae Wunderlich, 1984
 Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870)
 Pardosa hortensis (Thorell, 1872)
 Pardosa hyperborea (Thorell, 1870)
 Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)
 Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982
 Pardosa monticola (Clerck, 1758)
 Pardosa morosa (L. Koch, 1870)
 Pardosa nigra (C.L. Koch, 1834)
 Pardosa nigriceps (Thorell, 1856)
 Pardosa paludicola (Clerck, 1758)
 Pardosa palustris (Linnaeus, 1758)
 Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)
 Pardosa pullata (Clerck, 1758)
 Pardosa riparia (C.L. Koch, 1833)
 Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000
 Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870)
 Pardosa schenkeli Lessert, 1904
 Pardosa sordidata (Thorell, 1875)
 Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908)
 Pardosa wagleri (Hahn, 1822)
 Pirata hygrophilus Thorell, 1872
 Pirata insularis Emerton, 1885
 Pirata knorri (Scopoli, 1763)
 Pirata latitans (Blackwall, 1841)
 Pirata piraticus (Clerck, 1758)
 Pirata piscatorius (Clerck, 1758)
 Pirata tenuitarsis Simon, 1876
 Pirata uliginosus (Thorell, 1856)
 Trochosa robusta (Simon, 1876)
 Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
 Trochosa spinipalpis (F.P.-Cambridge, 1895)
 Trochosa terricola Thorell, 1856
 Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834)
 Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861)

Родина Пізаури (Pisauridae) 

 Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1758)
 Dolomedes plantarius (Clerck, 1758)
 Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)

Родина Павуки-рисі (Oxyopidae) 

 Oxyopes ramosus (Panzer, 1804)

Родина Miturgidae 

 Zora armillata Simon, 1878
 Zora distincta Kulczyński, 1915
 Zora manicata Simon, 1878
 Zora nemoralis (Blackwall, 1861)
 Zora silvestris Kulczyński, 1897
 Zora spinimana (Sundevall, 1833)

Родина Agelenidae 

 Agelena gracilens C.L. Koch, 1841
 Agelena labyrinthica (Clerck, 1758)
 Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802)
 Eratigena atrica (C.L. Koch, 1843)
 Histopona torpida (C.L. Koch, 1834)
 Tegenaria campestris (C.L. Koch, 1834)
 Tegenaria domestica (Clerck, 1758)
 Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804)
 Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785)
 Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872)
 Textrix denticulata (Olivier, 1789)

Родина Цибеїди (Cybaeidae) 

 Argyroneta aquatica (Clerck, 1758) — павук-сріблянка
 Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868
 Cybaeus tetricus (C.L. Koch, 1839)

Родина Hahniidae 

 Antistea elegans (Blackwall, 1841)
 Cryphoeca carpatica Herman, 1876
 Cryphoeca silvicola (C.L. Koch, 1834)
 Hahnia candida Simon, 1875
 Hahnia helveola Simon, 1875
 Hahnia nava (Blackwall, 1841)
 Hahnia ononidum Simon, 1875
 Hahnia parva Kulczyński, 1882
 Hahnia picta Kulczyński, 1897
 Hahnia pusilla C.L. Koch, 1841

Родина Диктинові (Dictynidae) 

 Altella biuncata (Miller, 1949)
 Archaeodictyna ammophila (Menge, 1871)
 Archaeodictyna consecuta (O.P.-Cambridge, 1872)
 Argenna patula (Simon, 1874)
 Argenna subnigra (O.P.-Cambridge, 1861)
 Brommella falcigera (Balogh, 1935)
 Cicurina cicur (Fabricius, 1793)
 Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758)
 Dictyna latens (Fabricius, 1775)
 Dictyna major Menge, 1869
 Dictyna pusilla Thorell, 1856
 Dictyna uncinata Thorell, 1856
 Emblyna brevidens (Kulczyński, 1897)
 Lathys humilis (Blackwall, 1855)
 Lathys stigmatisata (Menge, 1869)
 Mastigusa arietina (Thorell, 1871)
 Mastigusa macrophthalma (Kulczyński, 1897)
 Nigma flavescens (Walckenaer, 1830)
 Nigma walckenaeri (Roewer, 1951)

Родина Amaurobiidae 

 Amaurobius fenestralis (Ström, 1768)
 Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830)
 Amaurobius jugorum L. Koch, 1868
 Amaurobius similis (Blackwall, 1861)
 Callobius claustrarius (Hahn, 1833)
 Coelotes atropos (Walckenaer, 1830)
 Eurocoelotes inermis (L. Koch, 1855)
 Coelotes terrestris (Wider, 1834)

Родина Titanoecidae 
 Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866)
 Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833)

Родина Eutichuridae 

 Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944
 Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802)
 Cheiracanthium montanum L. Koch, 1878
 Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871
 Cheiracanthium pennyi O.P.Cambridge, 1873
 Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) — павук жовтий
 Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833)

Родина Anyphaenidae 

 Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)

Родина Liocranidae 

 Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)
 Agroeca cuprea Menge, 1873
 Agroeca dentigera Kulczyński, 1913
 Agroeca lusatica (L. Koch, 1875)
 Agroeca proxima (O.P.-Cambridge, 1871)
 Apostenus fuscus Westring, 1851
 Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882)
 Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830)
 Sagana rutilans Thorell, 1875
 Scotina celans (Blackwall, 1841)
 Scotina gracilipes (Blackwall, 1859)
 Scotina palliardii (L. Koch, 1881)

Родина Clubionidae 

 Clubiona abdita L. Koch, 1876
 Clubiona alpicola Kulczyński, 1882
 Clubiona brevipes Blackwall, 1841
 Clubiona caerulescens L. Koch, 1867
 Clubiona comta C.L. Koch, 1839
 Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802)
 Clubiona diversa O.P.Cambridge, 1862
 Clubiona frisia Wunderlich & Schütt, 1995
 Clubiona frutetorum L. Koch, 1866
 Clubiona genevensis L. Koch, 1866
 Clubiona germanica Thorell, 1871
 Clubiona juvenis Simon, 1878
 Clubiona kulczynskii Lessert, 1905
 Clubiona lutescens Westring, 1851
 Clubiona marmorata L. Koch, 1866
 Clubiona neglecta O.P.Cambridge, 1862
 Clubiona norvegica Strand, 1900
 Clubiona pallidula (Clerck, 1758)
 Clubiona phragmitis C.L. Koch, 1843
 Clubiona reclusa O.P.Cambridge, 1863
 Clubiona rosserae Locket, 1953
 Clubiona similis L. Koch, 1867
 Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897
 Clubiona subsultans Thorell, 1875
 Clubiona subtilis L. Koch, 1867
 Clubiona terrestris Westring, 1851
 Clubiona trivialis C.L. Koch, 1843

Родина Phrurolithidae 
 Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835)
 Phrurolithus minimus C.L. Koch, 1839
 Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897

Родина Zodariidae 
 Zodarion germanicum (C.L. Koch, 1837)
 Zodarion rubidum Simon, 1914

Родина Gnaphosidae 

 Berlandina cinerea (Menge, 1872)
 Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758)
 Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)
 Drassodes pubescens (Thorell, 1856)
 Drassodes cupreus (Blackwall, 1834)
 Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)
 Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)
 Drassyllus pumilus (C.L. Koch, 1839)
 Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833)
 Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833)
 Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802)
 Gnaphosa lugubris (C.L. Koch, 1839)
 Gnaphosa microps Holm, 1939
 Gnaphosa montana (L. Koch, 1866)
 Gnaphosa muscorum (L. Koch, 1866)
 Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1878
 Gnaphosa opaca Herman, 1879
 Haplodrassus cognatus (Westring, 1861)
 Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866)
 Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942
 Haplodrassus minor (O.P.-Cambridge, 1879)
 Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897)
 Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839)
 Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900)
 Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)
 Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866)
 Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866)
 Micaria formicaria (Sundevall, 1832)
 Micaria fulgens (Walckenaer, 1802)
 Micaria nivosa L. Koch, 1866
 Micaria pulicaria (Sundevall, 1832)
 Micaria rossica Thorell, 1875
 Micaria silesiaca L. Koch, 1875
 Micaria subopaca Westring, 1861
 Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866)
 Poecilochroa variana (C.L. Koch, 1839)
 Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871)
 Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)
 Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866)
 Sosticus loricatus (L. Koch, 1866)
 Trachyzelotes pedestris (C.L. Koch, 1837)
 Zelotes aeneus (Simon, 1878)
 Zelotes apricorum (L. Koch, 1876)
 Zelotes clivicola (L. Koch, 1870)
 Zelotes electus (C.L. Koch, 1839)
 Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895)
 Zelotes latreillei (Simon, 1878)
 Zelotes longipes (L. Koch, 1866)
 Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839)
 Zelotes puritanus Chamberlin, 1922
 Zelotes pygmaeus Miller, 1943
 Zelotes subterraneus (C.L. Koch, 1833)

Родина Sparassidae 

 Micrommata virescens (Clerck, 1758) — мікромата зелена

Родина Філодромові (Philodromidae) 

 Philodromus albidus Kulczyński, 1911
 Philodromus aureolus (Clerck, 1758)
 Philodromus buxi Simon, 1884
 Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)
 Philodromus collinus C.L. Koch, 1835
 Philodromus corticinus (C.L. Koch, 1837)
 Philodromus dispar (Walckenaer, 1826)
 Philodromus emarginatus (Schrank, 1803)
 Philodromus fallax Sundevall, 1833
 Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778)
 Philodromus histrio (Latreille, 1819)
 Philodromus longipalpis Simon, 1870
 Philodromus margaritatus (Clerck, 1758)
 Philodromus poecilus (Thorell, 1872)
 Philodromus praedatus O.P.Cambridge, 1871
 Philodromus rufus Walckenaer, 1826
 Philodromus vagulus Simon, 1875
 Thanatus atratus Simon, 1875
 Thanatus arenarius L. Koch, 1872
 Thanatus formicinus (Clerck, 1758)
 Thanatus pictus L. Koch, 1881
 Thanatus sabulosus (Menge, 1874)
 Thanatus striatus C.L. Koch, 1845
 Thanatus vulgaris Simon, 1870
 Tibellus maritimus (Menge, 1874)
 Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) — тибелюс вузький

Родина Павуки-краби (Thomisidae) 

 Coriarachne depressa (C.L. Koch, 1837)
 Cozyptila blackwalli (Simon, 1875)
 Diaea dorsata (Fabricius, 1775)
 Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)
 Heriaeus graminicola (Doleschal, 1852)
 Heriaeus mellottei Simon, 1886
 Misumena vatia (Clerck, 1758) — мізумена клишонога
 Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)
 Ozyptila brevipes (Hahn, 1826)
 Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837)
 Ozyptila gertschi Kurata, 1944
 Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)
 Ozyptila pullata (Thorell, 1875)
 Ozyptila rauda Simon, 1875
 Ozyptila scabricula (Westring, 1851)
 Ozyptila trux (Blackwall, 1846)
 Pistius truncatus (Pallas, 1772)
 Synema globosum (Fabricius, 1775)
 Thomisus onustus Walckenaer, 1805
 Tmarus piger (Walckenaer, 1802)
 Xysticus acerbus (Thorell, 1872)
 Xysticus alpicola Kulczyński, 1882
 Xysticus audax (Schrank, 1803)
 Xysticus bifasciatus C.L. Koch, 1837
 Xysticus cristatus (Clerck, 1758)
 Xysticus erraticus (Blackwall, 1834)
 Xysticus ferrugineus Menge, 1876
 Xysticus gallicus Simon, 1875
 Xysticus kochi Thorell, 1872
 Xysticus lanio C.L. Koch, 1835
 Xysticus lineatus (Westring, 1851)
 Xysticus luctator L. Koch, 1870
 Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)
 Xysticus ninnii Thorell, 1872
 Xysticus obscurus Collett, 1877
 Xysticus robustus (Hahn, 1832)
 Xysticus sabulosus (Hahn, 1832)
 Xysticus striatipes L. Koch, 1870
 Xysticus ulmi (Hahn, 1831)

Родина Павуки-скакуни (Salticidae) 

 Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1758)
 Asianellus festivus (C.L. Koch, 1834)
 Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)
 Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819)
 Dendryphantes hastatus (Clerck, 1758)
 Dendryphantes rudis (Sundevall, 1832)
 Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)
 Evarcha arcuata (Clerck, 1758)
 Evarcha falcata (Clerck, 1758)
 Evarcha laetabunda C.L. Koch, 1848)
 Hasarius adansoni (Audouin, 1826)
 Heliophanus aeneus (Hahn, 1831)
 Heliophanus auratus C.L. Koch, 1835
 Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)
 Heliophanus dampfi Schenkel, 1923
 Heliophanus dubius C.L. Koch, 1835
 Heliophanus flavipes (Hahn, 1831)
 Heliophanus patagiatus Thorell, 1875
 Icius hamatus (C.L. Koch, 1846)
 Leptorchestes berolinensis (C.L. Koch, 1846)
 Marpissa muscosa (Clerck, 1758)
 Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802)
 Marpissa radiata (Grube, 1859)
 Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778)
 Neon levis (Simon, 1871)
 Neon reticulatus (Blackwall, 1853)
 Neon valentulus Falconer, 1912
 Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875)
 Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802)
 Philaeus chrysops (Poda, 1761)
 Phlegra fasciata (Hahn, 1826)
 Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826)
 Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871)
 Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868)
 Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802)
 Salticus cingulatus (Panzer, 1797)
 Salticus scenicus (Clerck, 1758) — павук-стрибун звичайний
 Salticus zebraneus (C.L. Koch, 1837
 Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865)
 Sitticus caricis (Westring, 1861)
 Sitticus distinguendus (Simon, 1868)
 Sitticus dzieduszyckii (L. Koch, 1870)
 Sitticus floricola (C.L. Koch, 1837)
 Sitticus inexpectus Logunov & Kronestedt, 1997
 Sitticus penicillatus (Simon, 1875)
 Sitticus pubescens (Fabricius, 1775)
 Sitticus rupicola (C.L. Koch, 1837)
 Sitticus saltator (O.P.-Cambridge, 1868)
 Sitticus saxicola (C.L. Koch, 1837)
 Sitticus terebratus (Clerck, 1758)
 Sitticus zimmermanni (Simon, 1877)
 Synageles hilarulus (C.L. Koch, 1851)
 Synageles venator (Lucas, 1836)
 Talavera aequipes (O.P.-Cambridge, 1871)
 Talavera monticola (Kulczyński, 1884)
 Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003
 Talavera petrensis (C.L. Koch, 1837)
 Talavera thorelli (Kulczyński, 1891)
 Yllenus arenarius Menge, 1868

Посилання 
 Список павуків Польщі  на сайті Arachnologia Polska

Павуки
павуки
Павуки
павуки